Паскаль Эльбе (; род. 13 марта 1967, Кольмар, департамент Верхний Рейн, Эльзас, Франция) — французский актёр, режиссёр и сценарист. Призёр Монреальского кинофестиваля-2010 за лучшую режиссуру (фильм ). Дважды номинировался на премию «Сезар».

Жизнь и карьера 
Паскаль Эльбе родился в городе Кольмар, на северо-востоке Франции, в семье еврейских иммигрантов из Алжира. Вырос в Страсбурге, в 18 лет переехал в Париж, чтобы изучать актёрское мастерство. В кинематографе дебютировал 1996 году (как актёр), как сценарист в 2003 и как режиссёр в 2010 году.

В 2004 году Эльбе номинировался на премию «Сезар» в категории «Самый многообещающий актёр» (за роль в фильме «Отец и сыновья»), а в 2011 году за режиссуру картины «Козёл отпущения», в категории «Лучший дебютный фильм». 

В апреле 2019 года в прокат вышла комедия «Красавчик со стажем» с Паскалем Эльбе в одной из главных ролей. Его партнёром по картине стал известный французский актёр Кад Мерад. 

Паскаль был женат на Беатрис Эльбе в течение 22 лет, после чего они развелись. У пары есть сын, Лео.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Паскаль Эльбе  на сайте Allocine

Киноактёры Франции